Курденга:
 Курденга — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области, Плосковский сельсовет.
 Курденга — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области, Шестаковский сельсовет.

См. также 
 Курденьга